André Chollet (1830-1911), personnalité politique française ;
 Anne Chollet (1967-), musicienne suisse ;
 Christelle Chollet (1972-), chanteuse française ;
 Claude Chollet (19?-), militant politique français ;
 Fanny Chollet (1991-), pilote de chasse suisse ;
  ;
 Jean-Baptiste Chollet (1798-1892), musicien et chanteur français ;
 Laurent Chollet (1965-), journaliste français ;
 Maurice Chollet (1927-2017), joueur suisse de basket-ball ;
 Mona Chollet (1973-), écrivaine suisse ;
 Mylène Chollet (1983-), judokate française ;
 Nicole Chollet (1914-2003), actrice française ;
 Paul Chollet (1928-2022), homme politique français ;
 Théophile Chollet (1876-1929), homme politique français ;
 Yvonne Chollet (1897-1945), institutrice et résistante française.

Patronyme français
Patronyme suisse